Матве́й Гео́ргиевич Ко́робов () — российский боксёр-профессионал. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка мира (2005), двукратный чемпион мира (2005, 2007) и Европы (2006), чемпион России (2003, 2004, 2006 и 2007) в любителях.

Любительская карьера 
Был назван в честь прадеда. Близкие называют Коробова Мо́тей. В США Коробова зовут Мэтт (). Начинал заниматься боксом под руководством отца. До 14 лет тренировался в Оротуканской детско-юношеской спортивной школе под руководством заслуженного тренера России Виктора Говорова и Виктора Шиканова. С 14 лет тренировался в школе ЦСКА под руководством Нагима Хуснутдинова, 7 лет жил у тренера дома.

В 2005 году выиграл чемпионат мира, победил в финале боксёра с Украины, Исмаила Силлаха.

В 2007 году также выиграл чемпионат мира.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине 25-летний Коробов считался одним из главных фаворитов на золото в своей весовой категории до 75 кг. В первом круге Коробов уверенно победил шведского боксёра (18-6), но уже во втором круге уступил олимпийскому чемпиону 2004 года Бахтияру Артаеву из Казахстана (7-10). Сам Артаев в следующем бою проиграл будущему олимпийскому чемпиону британцу Джеймсу Дегейлу (3-8). Тренер Коробова Нагим Хуснутдинов, которого не было на Играх в Пекине, после Олимпиады в интервью заявил, что на последних сборах перед играми тренеры сборной России сделали из двукратного чемпиона мира Коробова «урода», испортив тому стойку. Коробов в своём блоге весной 2009 года также отметил, что отсутствие тренера и недочёты в подготовке повлияли на то, что он проиграл в Пекине Бахтияру Артаеву.

Профессиональная карьера 
Сразу после неудачи на пекинской Олимпиаде Коробов перешёл в профессионалы, подписав в сентябре 2008 года контракт с промоутерской компанией Top Rank. Уже 1 ноября 2008 года провёл свой первый профессиональный бой, выиграв у мексиканца Марио Евангелисты. В 2008 году выиграл ещё один бой, а в 2009 году провёл 7 боев и все выиграл. В США сначала тренировался под руководством Дэна Бирмингема, с мая по сентябрь 2009 года работал с Джоном Рояло, до сентября 2010 года с Кенни Адамсом, в настоящее время (апрель 2011) — с Майком Маккаллумом.

Родители Коробова живут в США с конца 1990-х.

Чемпионский бой с Энди Ли 
13 декабря 2014 года состоялся титульный бой Матвея Коробова за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Противостоял ему ирландец Энди Ли (33-2), который обладает большим опытом выступлений на высоком уровне. Ли победил техническим нокаутом в шестом раунде.

По контракту должен был провести 3 боя в 2015 году. Первый бой планировался на май-июнь. Позднее было объявлено, что Матвей выйдет на ринг 24 октября в рамках вечера Кроуфорд — Жан. Его соперником должен был стать мексиканец Хосуэ Овандо. Столь долгий простой россиянин объяснил тем, что промоутеры (Top Rank) не давали ему боёв. Некоторое время спустя Коробов отказался от боя с Овандо, мотивировав это решение малоизвестностью соперника.

Однако, контракт на бой с Овандо всё таки был подписан. 16 января 2016 года Коробов успешно вернулся на ринг после годичного перерыва, одержав победу по очкам.

Таблица боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Блог Матвея Коробова на sports.ru
 Коробов на Олимпийских играх 

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Заслуженные мастера спорта России
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры средней весовой категории